Les Liens et les jougs est une parabole de l'Ancien Testament. Elle est tirée du livre de Jérémie. Elle parle des lois de Yahweh qu'il faut suivre et respecter.

Texte 
Livre de Jérémie, chapitre 27, versets 1 à 8 :

« Au commencement du règne de Jojakim, fils de Josias, roi de Juda, cette parole fut adressée à Jérémie de la part de l'Éternel, en ces mots : ainsi m'a parlé l'Éternel: Fais-toi des liens et des jougs, et mets-les sur ton cou. Envoie-les au roi d'Édom, au roi de Moab, au roi des enfants d'Ammon, au roi de Tyr et au roi de Sidon, par les envoyés qui sont venus à Jérusalem auprès de Sédécias, roi de Juda, et à qui tu donneras mes ordres pour leurs maîtres, en disant: Ainsi parle l'Éternel des armées, le Dieu d'Israël: Voici ce que vous direz à vos maîtres: c'est moi qui ai fait la terre, les hommes et les animaux qui sont sur la terre, par ma grande puissance et par mon bras étendu, et je donne la terre à qui cela me plaît. Maintenant je livre tous ces pays entre les mains de Nebucadnetsar, roi de Babylone, mon serviteur; je lui donne aussi les animaux des champs, pour qu'ils lui soient assujettis. Toutes les nations lui seront soumises, à lui, à son fils, et au fils de son fils, jusqu'à ce que le temps de son pays arrive, et que des nations puissantes et de grands rois l'asservissent. Si une nation, si un royaume ne se soumet pas à lui, à Nebucadnetsar, roi de Babylone, et ne livre pas son cou au joug du roi de Babylone, je châtierai cette nation par l'épée, par la famine et par la peste, dit l'Éternel, jusqu'à ce que je l'aie anéantie par sa main. »

Traduction d'après la Bible Louis Segond.

Interprétation chrétienne protestante 

Lorsque les hommes ne sont pas disposés à être liés par l'amour de la bonté, ils doivent être liés par la crainte de sanctions: c'est un peu la morale de cette parabole, d'après Edward Mitchell. Le peuple de Yahweh n'a pas obéi, il va être puni; l'humain qui n'obéit pas à la loi de Dieu qui cherche le bien, doit subir ses foudres. Une discipline spirituelle doit être suivie grâce aux chemins de la miséricorde et de la vérité. L'égoïsme doit être dépassé.

Références 

Parabole de l'Ancien Testament